Studnice ist der Name mehrerer Orte und Berge in Tschechien

Studnice, Gemeinde im Okres Třebíč
Studnice, Gemeinde im Okres Chrudim; siehe Studnice u Hlinska
Studnice, Gemeinde im Okres Náchod; siehe Studnice u Náchoda
Studnice, Gemeinde im Okres Vyškov; siehe Studnice u Vyškova
Studnice, Ortsteil von Lodhéřov, Okres Jindřichův Hradec; siehe Studnice (Lodhéřov)
Studnice, Ortsteil von Nové Město na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou; siehe Studnice (Nové Město na Moravě)
Studnice, Ortsteil von Osoblaha, Okres Bruntál
Studnice, Ortsteil von Telč, Okres Jihlava
Studnice, Grundsiedlungseinheit von Jívka, Okres Trutnov; siehe Studnice (Jívka)
Studnice (Berg), Berg im Iglauer Bergland

Černá studnice, Berg im Isergebirge
Dolní Černá Studnice, Ortsteil von Pěnčín u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
Horní Černá Studnice, Ortsteil von Nová Ves nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
Nová Studnice, Ortsteil von Hradečno, Okres Kladno
Nová Studnice, Wüstung auf den Fluren von Prášily, Okres Klatovy
Nová studnice, Berg im Böhmerwald
Vysoké Studnice, Gemeinde im Okres Jihlava
Siehe auch
Studnitz